Su är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 蘇, förenklat 苏, pinyin Sū.  	 	

Den 31 december 2014 var 140 personer med efternamnet Su bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Su
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Su Rong (född 1948), avsatt kommunistisk politiker
 Su Shi  (1037–1101), ämbetsman, poet, författare, musiker och kalligraf
 Su Song (1020–1101), vetenskapsman
 Su Tong (född 1963), författare
 Su Tseng-chang (född 1947), taiwanesisk politiker

Kvinnor
 May Ling Su (född 1973), filippinsk porrskådespelerska, konstnär och feminist
 Su Sanniang (1830–1854), befälhavare onder Taipingupproret

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina